Cuello steht für:

 Cuello, eine Maya-Ruine in Belize

Cuello ist der Familienname folgender Personen:

 Catana Pérez de Cuello (* 1948), dominikanische Pianistin und Musikwissenschaftlerin
 Emanuel Cuello (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Cuello (1933–2019), uruguayischer Ornithologe
 Matheus Cuello (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Mirco Cuello (* 2000), argentinischer Boxer 
 Miguel Ángel Cuello (1946–1999), argentinischer Boxer
 Román Cuello (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Stalin Quiterio Cuello, dominikanischer Straßenradrennfahrer, siehe Stalin Quiterio